Московская область
 Флаг сельского поселения Кузнецовское (Павлово-Посадский  район)
 Флаг сельского поселения Кузнецовское (Раменский район)
 Свердловская область
 Флаг Кузнецовского сельского поселения (Свердловская область)